John McCloy ist der Name folgender Personen:

* John J. McCloy (* ~1945), irischer Badmintonspieler
 John C. McCloy (1876–1945), US-amerikanischer Offizier, zweifacher Träger der Medal of Honor
 John Jay McCloy (1895–1989), US-amerikanischer Jurist und Politiker